«Полёт длиною в жизнь» () — криминальная драма 2008 года режиссёра Роуэна Вудса. Фильм является экранизацией одноимённого романа Роя Фрайриха. Был выпущен на DVD Peace Arch Entertainment в США 4 августа 2009 под названием Fragments.

Сюжет 
В ресторане кассир Карла Дэвенпорт, учитель автошколы Чарли Аркэно, врач отделения неотложной помощи Брюс Лэраби, Энн Хэген, её отец и её лучший друг Джимми Джесперсон внезапно слышат выстрелы из оружия. Эни, её отец и отступающий Джимми видят, как склонный к суициду бандит стреляет в нескольких человек (включая отца Энн), а затем в себя. Далее показывается история пятерых раненых людей, которые изо всех сил пытаются возвратить свою веру в обычный мир.

В ролях

Критика 
Фильм получил смешанные, но главным образом отрицательные отзывы от критиков.

Слоган фильма 
Слоган фильма: «Вы должны потерять свой путь, чтобы найти его» ()

Ссылки 
 
 
 Winged Creatures at Peacearch.com
 

Детективные фильмы США
Фильмы-драмы США
Экранизации романов США